Rebelde peut faire référence à :
 Rebelde Way, telenovela argentine produite par Cris Morena Group pour Telefe (2002) / América TV (2003)
 Remix (2004), telenovela indienne, basée en Rebelde Way.
 Rebelde, telenovela mexicaine diffusée sur Televisa en 2004,.
 Rebelde Way, telenovela portugaise diffusée par SIC en 2008,
 Corazón rebelde, telenovela chilienne diffusée sur Canal 13 en 2009,
 Rebelde, telenovela brésilienne diffusée sur Rede Record en 2011,
 Rebelde, série télévisée de thriller dramatique mexicaine diffusée à partir de 2022.